Попов, Николай Николаевич:* Попов, Николай Николаевич (1890—1958) — советский художник.
 Попов, Николай Николаевич (1891—1938) — советский партийный деятель и историк.
 Попов, Николай Николаевич (? — ?) — деятель ГПУ/НКВД СССР, старший лейтенант государственной безопасности, врид наркома внутренних дел Бурят-Монгольской АССР. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Попов, Николай Николаевич (1913—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Попов, Николай Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 6658; 5 декабря 1841.
 Попов, Николай Николаевич (1826—1890) — русский драматический артист.